
Termin -{R28}- ima više značenja.

 R-oznake, R28: Veoma toksično ako se proguta
 Renault 28, familija automobila